La liste des villes et villages fleuris de l'Aisne dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département de l'Aisne, dans les Hauts-de-France.

En 2022, 30 communes du département figurent au palmarès du concours.

Communes labellisées

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 30 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 2 communes.
 3 fleurs : 16 communes.
 2 fleurs : 5 communes.
 1 fleur : 7 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes de l'Aisne labellisées « Ville ou village fleuri » :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Aisne
Liste en rapport avec l'Aisne